Deulin ist der Familienname folgender Personen:

Charles Deulin (1827–1877), französischer Romancier, Journalist und Theaterkritiker
Vladislav Deulin (* 1994), russischer Sportkletterer